

Населені пункти та їхні частини
 Вежбиця — гміна в Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Вербиця — гміна в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Рудник Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Ужендув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Ладзіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вежбиця — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Вежбиця — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Вежбиця — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вежбиця — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Вежбиця — частина села Майдан у гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Вежбиця — частина села Страдув у гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Вежбиця — осада в гміні Любича-Королівська Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Вежбиця — осада в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки